Wilderness (álbum) — do cantor Brett Anderson
Wilderness (filme) — de 2006
Wilderness Heart — álbum da banda Black Mountain